Flatholmen ist der Name folgender skandinavischer Inseln:

 Flatholmen (Risør), am äußeren Rand der sogenannten Skjærgård in Risør
 Flatholmen (Småland), in Schweden in den Skärgards
 Flatholmen (Bohuslän), zur Gemeinde Tjörn gehörend
 Flatholmen (Kragerø), nördlich von Risør